Са́ра Ка́рлссон (; 26 декабря 1986, Швеция) — шведская кёрлингистка.

Игрок женской сборной команды Швеции на  и .

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (, ), серебро (, ), бронза (2010, 2011).
  (в составе команды «Мир»): золото (2012).
 : серебро ().
 : золото (2008).
 : бронза (2009, 2010).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу